IBA of Iba kan verwijzen naar:  

 Organisatie
 International Bauxite Association, een internationale organisatie van bauxietproducerende landen
 International Brewing Awards, een tweejaarlijkse biercompetitie
International Bartenders Association - Internationale organisatie voor barkeepers
 Information Based Architecture, een Nederlands architectenbureau.Internationale Bauausstellung - een Duits stedenbouwkundig instrumentIsrael Broadcasting Authority - een Israëlische radio- en televisieomroep
Ion Beam Applications - een Belgisch medisch bedrijf
Sportfederaties:International Boxing AssociationInternational Basketball AssociationInternational Bodyboarding AssociationIsrael Badminton Association''

 Plaats
Important Bird Area - belangrijk vogelgebied volgens de standaard van BirdLife International
Iba (Zambales) - een gemeente in de Filipijnse provincie Zambales op het eiland Luzon
IBA - IATA-luchthavencode voor het vliegveld bij Iba

 Andere
 Individuele Behandeling van Afvalwater
 Iba (geslacht), een geslacht van cicaden